

Persone 
 Zito (soprannome di José Ely de Miranda) – calciatore brasiliano
 Zito – calciatore angolano
 Zito – calciatore mozambicano
 Mekeme Tamla Ladji, detto Zito – calciatore ivoriano
 Antonio Zito – calciatore italiano
 Chuck Zito – attore statunitense
 Giorgio Zito (pseudonimo di Giorgio Bennato) – cantautore e produttore discografico italiano
 Gustavo Adrian Zito – giocatore di biliardo italiano
 Joseph Zito – regista e produttore cinematografico statunitense
 Remo Zito – cantante, musicista e compositore italiano
 Richie Zito – chitarrista e produttore discografico statunitense
 Rocco Zito – criminale italiano
 Sisinio Zito – politico italiano
 Vicente Zito – calciatore argentino

Altro 
Ziti – tipo di pasta
Zito – famiglia aristocratica siciliana.

Altri progetti